Rosa 'Champlain' — сорт роз, относится к классам Шрабы и Гибриды розы Кордеса.

Сорт создан доктором Фелицитас Сведждой в Канаде в 1973 году.

Назван в честь Самюеля де Шамплена — французского путешественника и гидрографа, основателя и губернатора первых французских поселений в Канаде (Квебек).

Биологическое описание 
Тетраплоид.

Куст высотой 90—120 см, шириной 90—120 см.

Цветки около 7,5 см в диаметре, яркие, алые, с умеренным ароматом, около 30 лепестков. Пыльники жёлтые.

Цветение повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 3b (−34.4 °C… −37.2 °C) до более тёплых.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Champlain' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии

Champlain